Ларионово — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Фоминского, с точки зрения административно-территориального деления — в Фоминский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Шексны — 55 км, до центра муниципального образования Фоминского по прямой — 0,7 км. Ближайшие населённые пункты — Гвоздево, Русаново, Фоминское.

По переписи 2002 года население — 157 человек (76 мужчин, 81 женщина). Всё население — русские.

Примечания

Ссылки 
 
 Ларионово в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Шекснинского района